Het waterpolo toernooi voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen begon op 29 juli en eindigde op 12 augustus.

De twaalf deelnemende teams waren verdeeld over twee groepen van zes, waarin een halve competitie werd gespeeld. Aan het einde van de groepsfase gingen de nummers één tot en met vier van elke groep door naar de kwartfinales, de winnaars van de vier kwartfinales stootten door naar de halve finales. De winnaars van de halve finales gingen door naar de finale, de verliezers van de halve finales speelden een wedstrijd om de bronzen medaille.

Kwalificatie 
Het gastland Groot-Brittannië was automatisch geplaatst. Ook Australië werd later automatisch toegelaten, nadat het Afrikaanse kwalificatietoernooi was komen te vervallen. De overige landen kwalificeerden zich via diverse toernooien. 

Op diverse toernooien konden de overige landen zich plaatsen.

Groepsfase

Groep A

Groep A (wedstrijden) 
alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)

Groep B

Groep B (wedstrijden) 
alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)

Knock-outfase

Medailleronde

Vijfde tm achtste plaats

Bron 
  Wedstrijdschema

Mannen